Dieser Artikel enthält die Kader der 12 Nationalmannschaften bei der Copa América 1995. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 1995/Spiele.

Gruppe A

Mexiko 

Trainer:  Miguel Mejía Barón

Paraguay 

Trainer:

Uruguay 

Trainer:

Venezuela 

Trainer:

Gruppe B

Brasilien 

Trainer:

Ecuador 

Trainer:

Kolumbien 

Trainer:  Hernán Darío Gómez

Peru 

Trainer:

Gruppe C

Argentinien 

Trainer:

Bolivien 

Trainer:

Chile 

Trainer:

USA 

Trainer:

Weblinks 
 Wettbewerb auf rsssf.com
 auf fussballzz.de
 Wettbewerb auf weltfussball.de

Kader 1995
Kaderliste